Ponte di pietra di Aosta
Ponte di pietra di Bordeaux
Ponte di pietra di Merano
Ponte di pietra di Skopje

Ponte Pietra – ponte di Verona

Pagine correlate 
Ponte in pietra